Brandbach ist ein Gewässername:

 Brandbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Barbarabachs, linker Zufluss der Fils bei Gingen an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Brandbach (Else), rechter Zufluss der Else (Werre) bei Südlengern, Gemeinde Kirchlengern, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Brandbach (Fischbach), rechter Oberlauf des Fischbachs bis Keuerstadt, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brandbach (Pelhamer See), Zufluss des Pelhamer Sees in Pelham, Stadt Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern, der über die Schönachen und die Ischler Achen entwässert
 Brandbach (Reichenbach) – zwei Zuflüsse des Reichenbachs (zum Wutach-Oberlauf Gutach) im Stadtgebiet von Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Brandbach (Reichenbach, Hasenhof), rechter Zufluss des Reichenbachs beim Hasenhof, Stadtteil Schwärzenbach
 Brandbach (Reichenbach, Neustadt im Schwarzwald), rechter Zufluss des Reichenbachs in Neustadt im Schwarzwald
 Brandbach (Schwabach), rechter Zufluss der Schwabach durch Dormitz, Landkreis Forchheim, Bayern
 Brandbach (Schwinibach), linker Oberlauf des danach zunächst Hiltigbach genannten Schwinibachs (zum Hellbühler Rotbach) bis Untergerligen, Gemeinde Ballwil, Wahlkreis Hochdorf, Kanton Luzern 
 Brandbach (Tröbesbach), rechter Zufluss des Tröbesbachs (zur Pfreimd) bei Tröbes, Gemeinde Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Brandbach (Ulster), linker Zufluss der Ulster bei Batten, Marktgemeinde Hilders, Landkreis Fulda, Hessen
 Brandbach (Wehra), rechter Zufluss der Wehra bei Gersbach, Stadt Schopfheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Brandbach (Wiese), rechter Zufluss der Wiese in Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Brandbach (Zaya), linker Zufluss der Zaya in Zwentendorf (Gemeinde Gnadendorf), Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

 Hoher Brandbach, linker Zufluss des Vils-Zulaufes Rissbach bei Röfleuten, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Brandbächle
 Brändbach